Белгородское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Белгородское — село в Сандыктауском районе Акмолинской области.

Россия 
 Белгородское — село в Смидовичском районе Еврейской автономной области.

См. также 
 Белгородское водохранилище